Plaats in Indonesië
 Mijen (onderdistrict van Demak), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mijen (onderdistrict van Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Mijen (plaats in Demak), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mijen (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Mijen (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mijen (plaats in Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java